Böwering ist der Familienname von:

 Gerhard Böwering (* 1939), US-amerikanischer Islamwissenschaftler
 Klaus Böwering (* 1936), deutscher Dirigent, Komponist, Kantor und Musikpädagoge